Псыж (, ) — аул в Абазинском районе Карачаево-Черкесской Республики.

Образует муниципальное образование «Псыжское сельское поселение», как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Аул расположен у левобережья реки Кубань, в северной зоне Абазинского района, отделённого от остальной части района землями Прикубанского района, в состав которого аул ранее входил. Находится напротив города Черкесск, в 35 км к северо-востоку от районного центра Инжич-Чукун. Через аул проходит ветка автотрассы . 

Площадь территории сельского поселения составляет — 61,50 км².

Граничит с землями населённых пунктов: Черкесск на востоке, Дружба и Заречный на юге, Ново-Хумаринский на юго-западе, а также с аулами Икон-Халк и Адыге-Хабль на северо-западе.

Населённый пункт расположен в предгорной зоне республики. Рельеф в основном представляет собой равнинную местность с холмистыми возвышенностями. Вдоль долины реки Кубань тянутся невысокие обрывы. К западу от аула возвышаются хребты, являющиеся водоразделом рек Кубань и Малый Зеленчук. Средние высоты на территории аула составляют 552 метра над уровнем моря. Абсолютные достигают высот достигают отметок в 700 метров.

Гидрографическая сеть в основном представлена рекой Кубань, от местного названия которого и произошло современное название аула. Также к востоку от аула в долине реки Кубань, расположены несколько запруднённых озёр, использующиеся в основном для рыболовства.

Климат на территории аула умеренный влажный с тёплым летом и прохладной зимой. Средняя годовая температура воздуха составляет около +10,0°С. Наиболее холодный месяц — январь (среднемесячная температура —2°С), а наиболее тёплый — июль (+21°С). Среднегодовое количество осадков составляет около 700 мм в год. Основная их часть приходится на период с мая по июль.

Этимология 
Современное название населённого пункта восходит к черкесскому названию реки Кубань. Псыжь в переводе с черкесского языка означает «старая река», где псы — «река» и суффикс жьы со значением «могучая, старая». Перевод топонима аналогичный и с абазинского языка, где псы — «река» и жв — «старая».

В литературном и отчасти бытовом языке современных абазин и черкесов, также продолжают использовать историческое название аула — Дударуковский.

История 
Аул на своём нынешнем месте основан в 1830 году, князьями из рода Дударуковцев. До этого аулы дударуковцев первоначально располагались в верховье рек Аксаут и Маруха.

В начале XIX века дударуковцы переселились в среднее течение реки Подкумок, в район современного города Георгиевск, откуда позже были вытеснены наступающими в район Пятигорья русскими войсками.

В 1830 году дударуковцы осели на левом берегу реки Кубань, напротив станицы Батапалшинской. В ходе земельной реформы в середине 1860-х годов, население аула начала расти быстрыми темпами, по сравнению с другими сохранившимися абазинскими аулами.

В 1929 году постановлением Президиума ВЦИК аул Дударуковский был переименован в Псыж.

До 2006 года аул находился в составе Прикубанского района, затем 1 июня 2006 года аул с прилегающими территориями был передан в состав новообразованного Абазинского района республики. Но Псыжское сельское поселение оказалось отрезанным от территории остального района и представляет собой северный анклав района.

Население 
В ауле проживает около половины населения Абазинского района и является четвёртым по величине сельским населённым пунктом республики.

Плотность —  чел./км².

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Образование 
 Гимназия № 1 — ул. Шоссейная, 168.
 Средняя общеобразовательная школа № 2 — ул. Кунижева, 259.
 Дошкольное учреждение Детский Сад «Алашара» — ул. Кунижева, 259.
 Дошкольное учреждение Детский Сад «Звёздочка» — ул. Биждова, 1А.
 Школа искусств — ул. Кунижева, 51.

Здравоохранения 
 Центральная районная поликлиника — ул. Братьев Куджевых, 20.
 Районная ветеринарная станция — ул. Кунижева, 81.
 Районный стоматологический центр — ул. Кунижева, 53.

Культура 
 Сельский (аульский) Дом Культуры — ул. Кунижева, 157.
 Районная и аульская библиотека — ул. Шоссейная, 168.

Также в ауле действует общественная организация абазинского народа — Алашара.

Ислам 
В ауле функционирует две мечети.

Улицы

Известные уроженцы 
 Кишмахов Руслан Мухадинович — чемпион Европы по самбо и дзюдо, чемпион мира по самбо, Заслуженный мастер спорта России;
 Кунижев Замахшяри Османович — Герой Советского Союза;
 Кунижев Мухамед Асламбекович — самбист и дзюдоист, чемпион мира по самбо.

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты Абазинского района
Абазинские аулы
Муниципальные образования Абазинского района
Сельские поселения Карачаево-Черкесии